8-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Ростове-на-Дону  с 19 по 23 октября 1952 года. В соревнованиях участвовало 107 спортсменов от 8 союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Литература 
 Самбо: Справочник / М.: Советский спорт, 2006;
 Борьба самбо: Справочник / Составитель Е. М. Чумаков — М.: Физкультура и спорт, 1985;
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Составитель Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961.

Октябрь 1952 года
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Спорт в России в 1952 году
Чемпионаты СССР в 1952 году
Соревнования по самбо в России
1952 год в Ростовской области